Родео може да е отнася за:
 родео – традиционен северноамерикански спорт
 Родео – населено място в Калифорния, САЩ